Населені пункти в Чехії:

 Кнєжиці (Їглава)
 Кнєжиці (Хрудім)
 Кнєжиці (Нимбурк)